Julije Janković (arhivist i povjesničar) (Varaždin, 9. travnja 1856. - Varaždin, 19. siječnja 1919.), hrv. arhivist i povjesničar 
Julije Janković (političar) (Pakrac, 1820. - Beč, 1904.), hrv. političar, veleposjednik i veliki župan Požeške županije